Fossalta di Piave – comune italiano nella città metropolitana di Venezia
 Fossalta di Portogruaro – comune italiano nella città metropolitana di Venezia
 Fossalta Maggiore – l'unica frazione di Chiarano (TV)
 Fossalta  – frazione di Trebaseleghe (PD)
 Fossalta – frazione di Copparo  (FE)
 Fossalta – frazione di Modena dove si svolse la battaglia di Fossalta